Солохмир (Салахмир) — «муж честен», татарский знатный мурза, боярин.

Выехал из Большой Орды, со своим старшим братом Еду-ханом (родоначальник рода Хитрово), к великому князю рязанскому Олегу Ивановичу со своей конной дружиной (1371 год), помог ему изгнать из Переславля Рязанского Владимира Пронского и вновь вернуть себе Рязанское княжество.

Принял крещение с именем Ивана Мирославича, получил титул рязанского боярина и женился на сестре Олега княжне Анастасии Ивановне, получив в приданое Венев, Ростовец, Верхдерев, Михайлово поле и Безпутский стан.

Яз, князь великий Олг Иванович, поговоря з зятем своим с Ываном Мирославовичем…

На территории Солотчинского женского монастыря была обнаружена (2004 год) надгробная плита Салахмира, в крещении Ивана, принявшего перед своей кончиной схиму с именем Иосиф.

Является родоначальником нескольких дворянских родов.

Примечания

Литература 

 В.И. Чернопятов. Род Крюковых.  1915 г. 
К.М. Бороздин. Опыт исторического родословия дворян и графов Апраксиных.  Тип. Импер. Росс. академ. 56 стр. Солохмир Мирославович. стр. 3.

Ссылки 
 

Основатели русских родов
Рязанские бояре